Likvid kan syfta på:

 Likvid – möjlighet att betala sina skulder i tid, se Likviditet
 Likvida medel – direkt tillgängliga pengar
 Likvid form – ämne i flytande form 
 Likvida – de språkljud som är approximanter

Se även 
 Illikvid
 Likvidation
 Liquid